Modell C oder Model C steht für:

 Ford Modell C, Automodell
 Cadillac Model C, Automodell, siehe Cadillac Model B #Ableitungen des Model B
 Henderson Model C, Motorradmodell, siehe Henderson (Motorradhersteller) #Henderson Model B bis G
 Mason Model C, Automodell
 Wright Model C, Flugzeug der Brüder Wright

Siehe auch:
 Baureihe C (Begriffsklärung)
 Klasse C (Begriffsklärung)
 Serie C (Begriffsklärung)
 Typ C (Begriffsklärung)